

Patronyme 
Arthur Loft (1897-1947), acteur américain.

Autres 
 Un loft est un logement constitué d'espaces entièrement ouverts.
 Loft est un film japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa en 2005.
 Loft est un thriller belge réalisé par Erik Van Looy en 2008.
  est un film néerlandais réalisé par Antoinette Beumer en 2010.
 LOFT () est un projet de télescope spatial observant les rayons X émis près des trous noirs et par les étoiles à neutrons

  est un film américain réalisé par Erik Van Looy en 2014
  était une discothèque située à New York aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre